Гран-при Австра́лии 2016 года (официально 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», прошедшая 20 марта 2016 года на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне, Австралия. Это первая гонка сезона 2016 года.

Свободные заезды 

На первой сессии свободных заездов стояла прохладная погода, трасса после дождя была влажной. Пилоты в большинстве ехали на промежуточной резине, но лучшее время показали на мягкой. Себастьян Феттель и Карлос Сайнс-мл. результатов не показали.

Вторая сессия также началась на влажной трассе. И хотя к середине тренировки дождь начал утихать, пилоты так и не воспользовались сликами, а весь этап провели на промежуточной резине. Семь гонщиков (Магнуссен, Палмер, Масса, Боттас, Эрикссон, Наср, Ферстаппен) не смогли показать время.

Третья сессия проходила уже на сухой трассе, поэтому пилоты смогли воспользоваться шинами Soft и SuperSoft. Все гонщики смогли показать результаты. Лучшее время, как и в двух первых частях свободных заездов, показал Льюис Хэмилтон.

Квалификация 
На Гран-при Австралии действовали новые правила проведения квалификации, принятые FIA в феврале 2016 года.

Квалификация в Мельбурне проходила на сухой трассе. Гонщики предпочли поставить на болиды супермягкие шины. Пелетон возглавил Льюис Хэмилтон, на первой своей попытке показавший время 1:26,635, но через некоторое время, как и другие лидеры, вернувшийся в боксы. Первым, как самый медленный пилот, выбыл Паскаль Верляйн, за ним — его напарник по «Манору» Харьянто, пилоты «Хааса» и «Заубера». На 18-м месте квалификацию завершил Даниил Квят, потерявший время в трафике.

На протяжении следующих двух сессий квалификации пилоты также соревновались на шинах SuperSoft. Во втором сегменте лучшее время снова показал Хэмилтон, а гонщики «Рено», «Форс Индии», Баттон, Алонсо и Боттас выбыли из борьбы. В третьем сегменте большинство пилотов совершили лишь одну попытку показать лучшее время, а вот гонщики «Мерседеса» решились на большее количество. Хэмилтон показал хорошие результаты — проехал круг за 1:23,837 и взял свой 50-й поул в карьере «Формулы-1».

Погода: Облачно. Сухо. Воздух +17...18 °C, трасса +25...24 °C

 
 
|}
	
 Примечания 
 1.  Рио Харьянто получил штраф в 3 позиции за столкновение с Роменом Грожаном во время третьей практики.

Гонка 

На прогревочном круге заглохла машина Даниила Квята, из-за чего остальные гонщики проехали ещё один круг. Квят не смог стартовать в Австралии второй год подряд, на этот раз из-за проблем с электрикой. После старта 1-е место занял Себастьян Феттель, но на 13-ом круге заехал на пит-стоп и потерял лидерство. На 15-м круге Феттель снова стал лидером; на 17-м круге произошла серьёзная авария между Алонсо и Гутьерресом, в результате которой болид Фернандо был полностью разбит, однако сам пилот почти не пострадал. На 18-м круге были объявлены красные флаги, а также сошёл Харьянто. На 19-м круге гонка была возобновлена, на 22-м из борьбы выбыл Райкконен. На 27-м круге Росберг, перешедший на резину Medium, обошёл Феттеля и до конца гонки остался лидером. На 40-м круге сошёл Эрикссон.

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов
 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Австралии